Рифкат (Рифгат) Калимуллович Калимуллин (1927—1993) — советский работник сельского хозяйства, инженер-механик, Герой Социалистического Труда (1951); кандидат технических наук (1967).

Автор трудов по операционной технологии уборки хлебов, автор новой технологии обмолота зерновых культур и многорежимного молотильно-сепарирующего устройства.

Биография 
Родился 5 апреля 1927 года в селе Бурундуки Кайбицкого района Татарской АССР.

В 1942 году стал помощником комбайнера в Муралинской машинно-тракторной станции, а через год уже самостоятельно управлял комбайном.

В 1960—1966 годах учился в Казанском сельскохозяйственном институте. В 1966—1969 годах был главным инженером машинно-тракторного парка Татобъединения «Сельхозтехника», в 1969—1987 — заведующий отделением механизации ТатНИИСХ.

Награды 
 Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина (1951),
 два ордена Ленина (1949, 1950) и медали,
 Заслуженный механизатор сельского хозяйства ТАССР (1967).

См. также 
 Герои Социалистического Труда Татарстана

Примечания

Ссылки 
 КАЛИМУЛЛИН Рифкат Калимуллович
 КАЛИМУЛЛИН (Кәлимуллин) Рифкат Калимуллович
 Комбайнер — фигура ключевая

Аграрии и механизаторы
Инженеры СССР
Заслуженные механизаторы сельского хозяйства Татарской АССР